La Bundesautobahn 57 (BAB 57), è un'autostrada tedesca, una delle due autostrade che collegano la città di Colonia con i Paesi Bassi (l'altra è la BAB 3).

Continuazione della Rijksweg 77, fa parte per la quasi sua totalità dell'itinerario della strada europea E31.

Percorso

Voci correlate 
 Autostrade in Germania
 Autobahn (autostrada)

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 057